Dizeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dīzaj-e Dowl, ort, Västazarbaijan, 
 Dīzeh (vattendrag i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar